Velika nagrada Rusije (službeno: 2017 Formula 1 VTB Russian Grand Prix) utrka je bolida Formule 1. Održana je 30. travnja 2017. godine u Sočiju, u Rusiji. Bila je to četvrta utrka sezone 2017.

Sudionici utrke

* Zamjena, treći vozač

Finac Kimi Räikkönen u Ferrariju bio je najbrži na prvom slobodnom treningu. Najbrže vrijeme na drugom slobodnom treninigu postavio je Raikkonenov momčadski kolega, Nijemac Sebastian Vettel. Nakon što je bio najbrži i na trećem slobodnom treningu, Vettel je osvojio prvo startno mjesto ispred Raikkonena, dok je drugi red pripao Mercedesovim vozačima, Valtteriju Bottasu i Lewisu Hamiltonu. Bio je ovo prvi pole position i za Vettela i za Ferrari nakon VN Singapura 2015., te prvi put nakon VN Francuske 2008. da dva Ferrarijeva vozača startaju utrku iz prvog startnog reda.

Na samom startu utrke, Bottas je pretekao Ferrarijeve vozače i preuzeo vodstvo utrke. Na kraju prvog kruga izašao je sigurnosni automobil zbog sudara Romaina Grosjeana i Jolyona Palmera. Bottas je vodio skoro cijelu utrku u kojoj gotovo da i nije bilo pretjecanja, te u 80. nastupu došao do prve pobjede u Formuli 1.

Rezultati kvalifikacija

 Carlos Sainz je dobio kaznu od 3 mjesta na gridu, zbog sudara s Lanceom Strollom na prošloj utrci u Bahreinu.
 Stoffel Vandoorne je dobio kaznu od 15 mjesta na gridu, zbog promjene određenih elemenata na pogonskoj jedinici.

Rezultati utrke

  Fernando Alonso je odustao u formacijskom krugu i nije startao utrku.

Ukupni poredak nakon 4 od 20 utrka

 Poredak vozača

 Poredak konstruktora

 Velika nagrada Bahreina 2017. - Prošla utrka ← Formula 1 – sezona 2017. → Sljedeća utrka -  Velika nagrada Španjolske 2017.

Izvori

Formula 1 u Rusiji
Rusija-2017
Rusija
Međunarodna športska natjecanja u Rusiji